Il singolare del torneo di tennis Lermontov Cup 2012, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Andrej Kuznecov ha battuto in finale Farruch Dustov 6–7(7–9), 6–2, 6–2.

Teste di serie

 Paolo Lorenzi (primo turno)
 Andrej Kuznecov (Campione)
 Horacio Zeballos (secondo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)

  Andrej Golubev (quarti di finale)
  Ivan Serheev (quarti di finale)
  Damir Džumhur (secondo turno)
  Konstantin Kravčuk (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Lermontov Cup 2012